Die Saison 2006 der Volleyball-Weltliga war die 17. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 14. Juli und endete am 27. August. Brasilien gewann zum sechsten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger sowie Gastgeber Russland qualifizierten sich für die Finalrunde. Außerdem vergab die FIVB eine Wildcard. In der Finalrunde spielten an drei Tagen jeweils zwei Mannschaften einer Dreiergruppe gegeneinander. Das dritte Team der einen Gruppe traf auf das dritte Team der anderen Gruppe. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 23. bis 27. August in Moskau (Russland) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2006
Weltliga
Sportsaison 2006